Kiyama steht für:
 Kiyama (Saga), Stadt im Distrikt Miyaki der japanischen Präfektur Saga
Personen:
 Kōhei Kiyama (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kiyama (* 1972), japanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Kiyamashima, eine der Amami-Inseln